Кондадо-де-Тревиньо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-дель-Эбро. Занимает площадь 260,706 км². Население — 1460 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Покровителем города считается святой Формерио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de la Diputación de Burgos
 Trevino-Online
 Iglesia de San Pedro en Treviño

Муниципалитеты Бургоса